RNO steht als Abkürzung für:

 Royal Navy of Oman, Königlich-omanische Marine, siehe Omanische Streitkräfte#Seestreitkräfte
 die Region Rhein-Neckar-Odenwald
 den Reno Cannon International Airport in Nevada, USA, nach dem IATA-Flughafencode
 Russian National Orchestra das Russische Nationalorchester
 Russko-Nemezki Obmen, zu deutsch „Deutsch-Russischer Austausch“, eine Non-Profit-Organisation

 
Abkürzung